Ginsbach ist ein geographischer Name:

 Ginsbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst in Altkrautheim, Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Oberginsbach, Stadtteil und Dorf von Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Unterginsbach, Stadtteil und Dorf von Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Ginsbach ist ein Familienname:
 Heinz Günter Ginsbach (* 1954), Kochbuchautor, Maler, Graphiker
 Julia Ginsbach (* 1967), deutsche Illustratorin

Siehe auch:
 Günsbach